Bartnia Góra – wieś w województwie podlaskim
 Bartnia Góra – szczyt w Beskidzie Niskim